Time Traveller è un compilation boxset di brani dei The Moody Blues del 1994.

Tracce

Disco 1
"Fly Me High" – 2:53 single
"Love and Beauty" (Mike Pinder) – 2:23  single
"Cities" – 2:21 single
"Tuesday Afternoon (Forever Afternoon)" – 4:47 Days of Future Passed
"Nights in White Satin" – 7:40 Days of Future Passed
"Ride My See-Saw" (John Lodge) – 4:22 In Search of the Lost Chord
"Legend of a Mind" (Ray Thomas) – 6:35 In Search of the Lost Chord
"House of Four Doors" (Lodge) – 6:00 In Search of the Lost Chord, combined from two separate tracks
"Voices in the Sky" – 3:29 In Search of the Lost Chord
"The Best Way to Travel" (Pinder) – 3:13 In Search of the Lost Chord
"The Actor" – 4:39 In Search of the Lost Chord
"In the Beginning" (Graeme Edge) – 2:07 On the Threshold of a Dream
"Lovely to See You" – 2:34 On the Threshold of a Dream
"Dear Diary" (Thomas) – 3:56 On the Threshold of a Dream
"Never Comes the Day" – 4:40 On the Threshold of a Dream
"Are You Sitting Comfortably?" (Hayward, Thomas) – 3:29 On the Threshold of a Dream
"The Dream" (Edge) – 0:53 On the Threshold of a Dream
"Have You Heard (Part 1)" (Pinder) – 1:23 On the Threshold of a Dream
"The Voyage" (Pinder) – 4:08 On the Threshold of a Dream
"Have You Heard (Part 2)" (Pinder) – 2:38 On the Threshold of a Dream

Disco 2
"Higher and Higher" (Edge) – 3:58 To Our Children's Children's Children
"Gypsy (Of a Strange and Distant Time)" – 3:31 To Our Children's Children's Children
"Eyes of a Child" (Lodge) – 3:11 To Our Children's Children's Children
"I Never Thought I'd Live to be a Hundred" – 1:05 To Our Children's Children's Children
"Beyond" (Edge) – 2:58 To Our Children's Children's Children
"Out and In" (Pinder, Lodge) – 3:41 To Our Children's Children's Children
"Candle of Life" (Lodge) – 4:12 To Our Children's Children's Children
"I Never Thought I'd Live to be a Million" – 0:33 To Our Children's Children's Children
"Watching and Waiting" (Hayward, Thomas) – 4:14 To Our Children's Children's Children
"Question" – 5:39 A Question of Balance
"Don't You Feel Small" (Edge) – 2:35 A Question of Balance
"It's Up to You" (Hayward) – 3:11 A Question of Balance
"Minstrel's Song" (Lodge) – 4:24 A Question of Balance
"Dawning is the Day" (Hayward) – 4:24 A Question of Balance
"Melancholy Man" (Pinder) – 5:44 A Question of Balance
"Procession" (Hayward, Lodge, Edge, Thomas, Pinder) – 4:41 Every Good Boy Deserves Favour
"The Story in Your Eyes" – 2:52 Every Good Boy Deserves Favour
"One More Time to Live" (Lodge) – 5:39 Every Good Boy Deserves Favour
"You Can Never Go Home" (Hayward) – 4:14 Every Good Boy Deserves Favour
"My Song" (Pinder) – 6:18 Every Good Boy Deserves Favour

Disco 3
"Lost in a Lost World" (Pinder) – 4:41 Seventh Sojourn
"New Horizons" – 5:10 Seventh Sojourn
"For My Lady" (Thomas) – 3:57 Seventh Sojourn
"Isn't Life Strange" (Lodge) – 6:08 Seventh Sojourn
"You and Me" (Hayward, Edge) – 4:19 Seventh Sojourn
"I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)" (Lodge) – 4:17 Seventh Sojourn
"This Morning" – 5:55 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"Remember Me (My Friend)" (Hayward, Lodge) – 5:27 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"My Brother" – 3:27 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"Saved by the Music" – 6:08 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"I Dreamed Last Night" – 4:26 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"When You Wake Up" – 5:19 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"Blue Guitar" – 3:39 Justin Hayward & John Lodge – Blue Jays
"Steppin' in a Slide Zone" (Lodge) – 5:28 Octave
"Driftwood" – 4:25 Octave
"The Day We Meet Again" – 6:18 Octave

Disco 4
"Forever Autumn" (Jeff Wayne, Paul Vigrass, Gary Osborne) – 4:31 Justin Hayward – Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds
"The Voice" – 5:16 Long Distance Voyager
"Talking Out of Turn" (Lodge) – 7:16 Long Distance Voyager
"Gemini Dream" (Hayward, Lodge) – 4:05 Long Distance Voyager
"Blue World" – 5:10 The Present
"Sitting at the Wheel" (Lodge) – 5:37 The Present
"Running Water" – 3:21 The Present
"Your Wildest Dreams" – 4:50 The Other Side of Life
"The Other Side of Life" – 6:50 The Other Side of Life
"I Know You're Out There Somewhere" – 6:37 Sur la Mer
"No More Lies" – 5:14 Sur la Mer
"Say It With Love" – 3:55 Keys of the Kingdom
"Bless the Wings (That Bring You Back)" – 5:09 Keys of the Kingdom
"Lean on Me (Tonight)" (Lodge) – 4:57 Keys of the Kingdom
"Highway" – 4:35 From Keys of the Kingdom sessions – Previously Unreleased

Disco 5
"This is the Moment" (Frank Wildhorn, Leslie Bricusse) – 4:39 Appears on the Mercury Album: Soccer Rocks The Globe
"The Story in Your Eyes" – 3:43  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Voices in the Sky" – 4:02  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"New Horizons" – 5:58  Previously Unavailable On Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Emily's Song" (Lodge) – 4:31  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Bless the Wings (That Bring You Back)" – 4:16  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Say It With Love" – 4:52  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Legend of a Mind" (Thomas) – 9:01  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra
"Gemini Dream" (Hayward, Lodge) – 4:27  Previously Unavailable on Single CD: A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra

Formazione 
Justin Hayward: Chitarra/Voce
John Lodge: Basso/Voce
Michael Pinder: Tastiera/Voce
Patrick Moraz: Tastiera
Ray Thomas: Flauto/Voce
Graeme Edge: Batteria

Collegamenti esterni